Хорватия впервые участвовала в качестве независимой нации в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания). Ранее хорватские легкоатлеты в Олимпийских играх выступали за Югославию. Сборная страны состояла из 39 спортсменов (36 мужчин, 3 женщины), которые завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Спортсмены выступили в соревнованиях по лёгкой атлетике, баскетболу, боксу, гребле на байдарках и каноэ, конному спорту, академической гребле, парусному спорту, стрельбе, настольному теннису, большому теннису и греко-римской борьбе.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
 Мужчины

Легкоатлеты 
Мужчины, бег на 1 500 метров
 Бранко Зорко
 Четвертьфинал, 3-я группа: 3:44.47 (3-е место)
 Полуфинал, 1-я группа: 3:39.71 (→ 7-е место, не вышел из группы)

Метание копья среди мужчин
 Иван Мустапич
 Квалификация — 77,50 м (не вышел из группы)

Бокс 
 Желько Маврович, в тяжёлой весовой категории — 91 кг
 1-й раунд: Желько Маврович — Хёльстром (Дания) 2:0 (8:2)
 2-й раунд: Маврович — Николсон (США) 0:2 (6:9)

Баскетбол 
Соревнования среди мужчин
 Предварительный раунд (группа A)
 Хорватия — Бразилия 93:76 (55:40)
 Хорватия — США 70:103 (37:54)
 Хорватия — Испания 88:77 (45:42)
 Хорватия — Германия 99:78 (46:41)
 Хорватия — Ангола 73:64 (28:38)
 Четвертьфинал
 Хорватия — Австралия 98:65 (41:31)
 Полуфинал
 Хорватия — олимпийская сборная 75:74 (30:40)
 Финал
 Хорватия — США 85:117 (42:56) →  серебряная медаль

Ссылки 
 Сборная Хорватии  на сайте Sports-reference.com

1992
Страны на летних Олимпийских играх 1992 года